Charles le Fol
Condé le Fol
Vernois-le-Fol

Fol